Zeister Zendingsgenootschap, de oudste Zendingsorganisatie van Nederland
 Zwemclub Zwanemeer Gieten, een zwemvereniging uit Gieten (Drenthe)